Langweiler, commune allemande située en Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Birkenfeld
 Langweiler, commune allemande située en Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Kusel

Homonymie de toponyme